Die Football League Second Division 1898/99 war die siebte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde Manchester City und neben den „Citizens“ stieg auch das zweitplatzierte Glossop North End in die Football League First Division auf.

Zum ersten Mal griff die automatische Auf- und Abstiegsregel zwischen der ersten und zweiten englischen Liga und so nahmen für die beiden Aufsteiger in der folgenden Zweitligasaison 1899/1900 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Bolton Wanderers und The Wednesday die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Blackpool und der FC Darwen. Daneben bangte auch der FC Loughborough um den Klassenverbleib, erhielt dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1899/1900 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die Plätze von Blackpool und Darwen nahmen die Aufsteiger FC Chesterfield und FC Middlesbrough ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 

 England 1898-99 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1898/99
1898